Gasolin steht für:
 Gasolin (Tankstellenkette), ehemaliges Mineralölunternehmen mit Tankstellenkette
 das Leichtbenzin Gasolin
 Gasolin’ (Band), ehemalige dänische Rockband
 Gasolin 23, deutschsprachige Literaturzeitschrift